Ингирь:
 Ингирь (приток Суворощи) — река во Владимирской области, правый приток Суворощи.
 Ингирь (приток Шуи) — река в России, протекает в Костромской области.
 Ингирь (приток Буреи) — река в России, протекает в Хабаровском крае и Амурской области
 Малый Ингирь — река в РФ, протекает в Костромской области.